Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того разу вирішила не брати участі.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Андреа Петкович з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Стосур
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02=Л Градецька
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я Грот
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Парра Сантонха
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Є Докич
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Пивоварова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Петкович
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= А Дулгеру
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= М Бартолі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В Кінґ
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Герцог
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= І Бенешова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= А Татіашвілі
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Пірс
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= А Клейбанова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= С Стосур
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Я Грот
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Є Докич
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А Петкович
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= М Бартолі
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= І Бенешова
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= С Пірс
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Я Грот
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А Петкович
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М Бартолі
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01= А Петкович
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= М Бартолі
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= К Макгейл
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Вінчі
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Еррані
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Д Цібулкова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= К Первак
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Чакветадзе
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  П Квітова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Н Петрова
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Кудрявцева
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Б Йовановські
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Родіонова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л Шафарова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Аманмурадова
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= С Фергюсон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш Пеєр
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Р Вінчі
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д Цібулкова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= К Первак
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= П Квітова
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw

Brisbane International
Одиночний розряд